Râmnicelu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Râmnicelu (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Râmnicelu (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila